WOL peut faire référence à :
 

WoL peut faire référence à :
 Wake-on-LAN,

Wol peut faire référence à :
 Wolof (langue), selon la norme ISO 639-2,

WOL ou W.O.L. peut faire référence à :
  Wirtschaftoberleitung, la Direction Générale de l'Agriculture du Troisième Reich chargé du pillage économique, particulièrement agricole, des zones occupées : par exemple en France, dans la Zone interdite. 
Voir : Reichskommissariat Ostland.

Code